Колонија ла Уерта има више значења:

 Колонија ла Уерта (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Уерта, Ел Балнеарио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику